Il singolare maschile del torneo di tennis Canada Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Stefan Edberg 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Stefan Edberg (finale)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Pat Cash (terzo turno)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 Kevin Curren (quarti di finale)

 Wally Masur (terzo turno)
 Slobodan Živojinović (quarti di finale)
 Johan Kriek (secondo turno)
 Assente
 Jay Berger (terzo turno)
 Tim Wilkison (secondo turno)
 Jimmy Arias (terzo turno)
 Peter Doohan (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1987